Monte San Lorenzo puede referirse a:
 Monte San Lorenzo (España);
 Monte San Lorenzo (Patagonia), llamado también Cochrane en Chile.